Ла Уастека има више значења:

 Ла Уастека (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Уастека (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уастека (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уастека (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уастека (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уастека (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику